Engeland:
 Bayswater, een woonwijk in Londen
 Bayswater (metrostation), een metrostation in deze wijk

Australië:
 City of Bayswater, een Local Government Area (LGA) in de agglomeratie van Perth
 Bayswater (West-Australië), een voorstad van de stad Perth
 Bayswater (Victoria), een voorstad van de stad Melbourne

Zuid-Afrika:
 Bayswater (Bloemfontein), een voorstad van de stad Bloemfontein